Arjona (Spanje)
 Arjona (Colombia)
 Taifa Arjona